Rebeliant – partyzant, powstaniec, członek oddziałów paramilitarnych, osoba występująca zbrojnie przeciwko zastanemu porządkowi. 

W historii wiele różnych grup było nazywanych rebeliantami, zwłaszcza podczas wojen.
Różnica między rebeliantem a terrorystą jest subiektywna. Podczas gdy rebeliant może mieć pozytywne konotacje, terrorysta jest postrzegany wyłącznie destrukcyjnie.

Zobacz też 

 partyzant
 terroryzm
 wojna partyzancka

Linki zewnętrzne 
 

Powstania